Rui Wang (rallyrijder), een Chinees rallyrijder
 Rui Wang (politicus), een Surinaams politicus